Dolapex är ett släkte av snäckor. Dolapex ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Dolapex